Buckhorn (Kentucky)
Buckhorn (Pensilvânia)
Buckhorn (Nevada)

Desambiguações de topônimos